Skala durowa harmoniczna
 Skala molowa harmoniczna